Tyrann steht für:

 den Inhaber der Tyrannis, einer unumschränkten Einzelherrschaft, die auf einen gewaltsamen Umsturz zurückgeht, in Staaten der antiken griechischsprachigen Welt
 einen Machthaber, der eine Tyrannei (Gewalt-, Willkür- und Schreckensherrschaft) ausübt
 in der Zoologie die Vogelfamilie der Tyrannen

Siehe auch: